Яремко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яремко Володимир Миколайович (*1972) — колишній український футболіст.
 Яремко Дмитро (1879—1916) — український церковний діяч.
 Яремко Іван Юрійович (1918—2010) — політичний і громадський діяч українського походження в Канаді, адвокат, меценат і філантроп. 
 Яремко Іван Ярославович (*1943) — український спортивний історик.

Українські прізвища